«Лицо» () — фильм тайваньского кинорежиссёра Цай Минляна, вышедший на экраны в 2009 году. Фильм-участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2009 года.

Сюжет 
Тайваньский режиссёр Кан приезжает во Францию с целью экранизировать легенду о Саломее на территории парижского Лувра. Во время съёмок Кан сталкивается с множеством трудностей, которые отходят для него на второй план после того, как он узнаёт о смерти своей матери.

В ролях 
 Фанни Ардан — продюсер / Иродиада Летиция Каста — супермодель / начинающая актриса / Саломея Жан-Пьер Лео — Антуан / Ирод
 Ли Кан-шен — Кан
 Лу И-цзин — мать Кана
 Матьё Амальрик — человек в кустарнике
 Жанна Моро — ''Жанна
 Натали Бай
 Франсуа Рембо́
 Оливье Мартино

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2009 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Цай Минляна
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma